Тутмос (Тутмес, Тутмосис) — греческая версия древнеегипетского имени Джехутимесу, означающего «Рождённый богом Тотом (Джехути)» («Бог Тот рождён»).

Известные носители имени 
 Четыре фараона XVIII династии Нового царства:
 Тутмос I
 Тутмос II
 Тутмос III
 Тутмос IV
 принц Тутмос — старший сын фараона Аменхотепа III и царицы Тийи
 Тутмос Младший — египетский скульптор амарнского периода.
 Тутмос — персонаж романа Болеслава Пруса «Фараон»

Мужские имена
Древний Египет
Страницы значений:Тёзки